Karl Schlögl ist der Name folgender Personen:

* Karl Schlögl (Chemiker) (1924–2007), österreichischer Chemiker
 Karl Schlögl (Politiker) (* 1955), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Karl Schlögel (* 1948), deutscher Historiker